Cozmiuc ist der Familienname folgender Personen:

 Ionela-Livia Cozmiuc (* 1995), rumänische Ruderin
 Marius-Vasile Cozmiuc (* 1992), rumänischer Ruderer